Водола́га — фамилия и топоним.

Известные носители 
 Водолага, Лука Сергеевич (1919—1991) — председатель колхоза в Полтавской области, Герой Социалистического Труда.

Топоним 
 Водолага (село) (до 2016 года — Реводаровка) — село в Лозовском районе Харьковской области.
 Новая Водолага — посёлок городского типа, Нововодолажский поселковый совет, Нововодолажский район, Харьковская область.
 Старая Водолага — село, Староводолажский сельский совет, Нововодолажский район, Харьковская область.

См. также 
 Водолаги — село в Сумском районе Сумской области.
 Малые Водолаги — бывшее село Украинской линии.
 Водолаговка — село в Кобелякскоя районе Полтавской области.